10-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин прошёл с 19 по 28 сентября 1999 года в Гонконге (Китай) с участием 9 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 8-й раз в своей истории и в 7-й раз подряд выиграла сборная Китая.

Команды-участницы 
Австралия, Гонконг, Казахстан, Китай, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
9 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из каждой группы) выходят в финальный этап, где по круговой системе определяют призёров первенства. Учитываются результаты игр команд-финалистов между собой на предварительной стадии. Места с 5-го по 8-е по такой же системе разыгрывают команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4 места.

Предварительный этап

Группа А 

 19 сентября: Тайвань — Гонконг 3:0 (25:6, 25:13, 25:11); Япония — Таиланд 3:1 (22:25, 25:18, 25:17, 25:17).
 20 сентября: Таиланд — Тайвань 3:0 (26:24, 25:17, 29:27); Япония — Гонконг 3:0 (25:10, 25:9, 25:6).
 22 сентября: Япония — Тайвань 3:0 (25:16, 25:13, 25:22).
 23 сентября: Таиланд — Гонконг 3:0 (25:16, 25:8, 25:14).

Группа В 

 19 сентября: Китай — Узбекистан 3:0 (25:6, 25:18, 25:13); Южная Корея — Австралия 3:0 (25:8, 25:10, 25:15).
 20 сентября: Южная Корея — Узбекистан 3:0 (25:15, 25:12, 25:10); Китай — Казахстан 3:0 (25:12, 25:17, 25:13).
 21 сентября: Южная Корея — Казахстан 3:0 (25:10, 25:16, 25:16); Австралия — Узбекистан 3:2 (12:25, 20:25, 25:10, 25:18, 15:11).
 22 сентября: Казахстан — Австралия 3:2 (25:16, 25:13, 23:25, 23:25, 15:10); Китай — Южная Корея 3:2 (31:29, 19:25, 21:25, 25:23, 22:20).
 23 сентября: Китай — Австралия 3:0 (25:11, 25:15, 25:15); Узбекистан — Казахстан 3:1 (22:25, 25:23, 25:20, 25:20).

Классификационный раунд 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 27 сентября: Тайвань — Австралия 3:0 (25:17, 25:17, 25:18); Узбекистан — Гонконг 3:0 (25:13, 25:12, 25:7).
 28 сентября: Тайвань — Узбекистан 3:0 (25:15, 25:13, 25:23); Австралия — Гонконг 3:0 (25:14, 25:17, 25:23).

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 27 сентября: Южная Корея — Япония 3:0 (25:16, 25:23, 25:22); Китай — Таиланд 3:1 (19:25, 25:20, 25:19, 25:12).
 28 сентября: Южная Корея — Таиланд 3:0 (25:9, 25:19, 25:15); Китай — Япония 3:1 (25:19, 20:25, 25:23, 25:19).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
1999 год в волейболе